Väätäinen ist der Nachname folgender Personen:

 Juha Väätäinen (* 1941), finnischer Leichtathlet
 Janne Väätäinen (* 1975), finnischer Skispringer und Trainer